Шотландский Первый Дивизион 1897/1898 () — 8-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 4 сентября 1897 года и закончился 11 апреля 1898 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1897/1898
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1897 году
Спорт в Шотландии в 1898 году